Oldtidsvejen kan referere til flere lokaliteter i Danmark:
 Broskovvejen
 Oldtidsvejen (Ellemosen)
 Oldtidsvejen (Farum)
 Oldtidsvejen (Hjørring)
 Oldtidsvejen (Viborg-Holstebro)